Abdij Saint-Victor (Marseille)
Abdij Saint-Victor (Parijs), waarbij Hugo van Sint-Victor de bekendste naam is

Zie ook 
Victorijnen